Dampit kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Dampit, Bandung, by, 
 Dampit, Ngawi, by, 
 Kecamatan Dampit, distrikt, Jawa Timur, 
 Dampit, Malang, by, 
 Dampit, Magelang, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar